VN Kranja - Memorial Filipa Majcna (angleško GP Kranj - Filip Majcen Memorial) je enodnevna cestna kolesarska dirka izvedena vsako leto junija v Kranju. Od leta 2007 do 2011 je bila organizirana, kot dirka prve kategorije (1.1) na koledarju UCI Europe Tour. Po odpovedi 2012, je od leta 2013 (izjema 2014) znova del UCI Europe Tour-a, kot klasa 1.2.

Zmagovalci

Zunanje povezave
 KZS.si 

Kolesarska tekmovanja v Sloveniji
Športne prireditve, ustanovljene leta 1967